Hofgartenstraße 12 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Hofgartenstraße 12 in Aschaffenburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Aschaffenburg
 Hofgartenstraße 12 (Düsseldorf)